Haplodiscus är ett släkte av plattmaskar. Haplodiscus ingår i familjen Convolutidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattmaskar
Haplodiscus